Балкански касапин је назив који се користио за следеће појединце:

 Андрија Артуковић (1899–1988), хрватски фашистички и нацистички политичар, извршилац геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у такозваној НДХ и министар у истој
 Анте Павелић (1889–1959), хрватски фашистички и нацистички политичар, извршилац геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у такозваној НДХ и вођа исте
 Јосип Броз Тито (1892–1980), југословенски комунистички револуционар, Председник СФР Југославије
 Слободан Милошевић (1941–2006), бивши председник Србије и СР Југославије

 У фикцији
 Хенрик Вилемс, негативац у Little Orphan Annie (2010), настављен је у Дику Трејси (2014)